Travis Roche (né le  à Grande Cache, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il joue actuellement en tant que défenseur avec le CP Berne en LNA.

Carrière de joueur 
Travis Roche a commencé sa carrière durant la saison 1999-2000 avec l'Université du Dakota du Nord où il a joué durant deux saisons. Il a ensuite signé un contrat de deux ans avec le Wild du Minnesota, mais il a joué la plupart du temps avec les Aeros de Houston dans la Ligue américaine de hockey. Il y a remporté le trophée Yanick Dupré. En 2004, il s'entend avec les Thrashers d'Atlanta, mais il joue de nouveau la plupart du temps en LAH avec les Wolves de Chicago. En été 2006, Roche rejoint les Coyotes de Phoenix, où le  de la même année, il inscrit son premier but en NHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| Université du Dakota du Nord || NCAA|| 42|| 6|| 22|| 28|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Université du Dakota du Nord || NCAA|| 46|| 11|| 38|| 49|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Wild du Minnesota|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Wild du Minnesota|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Aeros de Houston|| LAH|| 60|| 13|| 21|| 34|| 107|| 12|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
| 2002-2003|| Aeros de Houston || LAH|| 65|| 14|| 34|| 48|| 42|| 23|| 3|| 5|| 8|| 26
|-
| 2003-2004|| Wild du Minnesota|| LNH|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Aeros de Houston || LAH|| 60|| 8|| 30|| 38|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2004-2005|| Wolves de Chicago||  LAH|| 73|| 12|| 38|| 50|| 59|| 18|| 1|| 6|| 7|| 18
|-
| 2005-2006|| Wolves de Chicago||  LAH|| 59|| 8|| 31|| 39|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Rampage de San Antonio||  LAH|| 17|| 1|| 8|| 9|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 50|| 6|| 13|| 19|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Rampage de San Antonio||  LAH|| 71|| 6|| 35|| 41|| 65|| 5|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2008-2009|| CP Berne|| LNA|| 49|| 16|| 32|| 48|| 120|| 4|| 0|| 3||3 ||6 
|-
| 2009-2010|| CP Berne || LNA|| 47|| 8|| 22|| 30|| 50|| 15|| 2|| 8|| 10||28 
|- 
| 2010-2011|| CP Berne || LNA|| 39|| 9|| 32|| 41|| 16|| 9|| 0|| 2|| 2||6
|- 
| 2011-2012|| CP Berne || LNA|| 25|| 2|| 13|| 15|| 8|| 3|| 0|| 1|| 1||4 
|- 
| 2012-2013|| CP Berne || LNA|| 31|| 5|| 17|| 22|| 14|| 19|| 3|| 12|| 15||14
|- 
| 2013-2014|| CP Berne || LNA|| 38|| 5|| 16|| 21|| 49|| 6|| 0|| 6|| 6|| 16 
|-
| 2014-2015|| MODO Hockey|| SHL || 37|| 2|| 10|| 12|| 30|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2015-2016|| EHC Linz || EBEL || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 5 || 0 || 3 || 3 || 0

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
 2002 : remporte le Trophée Yanick-Dupré.
 2005 : nommé dans la  d'étoiles.

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1978
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Gagnant du trophée Yanick-Dupré
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur du CP Berne
Joueur du MODO hockey
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché